Kubiak ist der Familienname folgender Personen:

 Anastazja Kubiak (* 1966), polnische Fußballspielerin
 Clifford Kubiak (* 1953), US-amerikanischer Chemiker

 Frank Kubiak (* 1975), deutscher Schauspieler, DJ und Diplom-Psychologe
 Gary Kubiak (* 1961), US-amerikanischer Footballspieler und -trainer
 Hans-Jürgen Kubiak (* 1952), deutscher Sachbuchautor

 Michał Kubiak (* 1988), polnischer Volleyballspieler
 Norbert Maria Kubiak (1892–1942), deutscher römisch-katholischer Ordensbruder, Dominikaner und Märtyrer
 Roland Kubiak (* 1956), deutscher Agrarökologe und Unternehmer
 Ryszard Kubiak (1950–2022), polnischer Ruderer
 Ted Kubiak (* 1942), US-amerikanischer Baseballspieler
 Zygmunt Kubiak (1929–2004), polnischer Literaturhistoriker, Literaturkritiker, Essayist und Übersetzer